Статус го́рода в КНДР имеют 28 населённых пунктов. Столицей и крупнейшим городом является Пхеньян, который образует отдельную административную единицу первого уровня (чикхальси). Ещё два города имеют специальный статус на первом уровне, а Кэсон имеет специальный статус, но входит в состав провинции. Численность жителей приводится по данным переписи населения КНДР 2008 года.

Список городов

Значение города

См. также 
 Особые города Кореи

Литература 
 Dormels, Rainer. North Korea's Cities: Industrial facilities, internal structures and typification. Jimoondang, 2014. ISBN 978-89-6297-167-5
 

 
КНДР